

Населені пункти та їхні частини
 Понікла — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Понікла — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Понікла — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Понікла — лісова осада в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки